Dubno – città dell'Ucraina
 Dubno – comune ceco
 Dubno – comune slovacco